Bloodshot est un super-héros chez Valiant Comics.
 Bloodshot est un jeu vidéo
 Bloodshot est un film
 Condemned 2: Bloodshot est un jeu vidéo